Мумиё
 Нефть